Guglberg steht für:

 Guglberg (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Guglberg (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft von Neuhofen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Guglberg (Ruhpolding), Ortsteil von Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Guglberg, anderer Name der Wunderburg (Gmunden), abgegangene Burg bei Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gugelberg